Sukasada kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sukasada, distrikt, Provinsi Bali, 
 Kelurahan Sukasada, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar